Kanon kan hentyde til flere artikler - våbenet udtales med tryk på O, resten med tryk på A:
 Kanon (våben) – svært artilleri.
 Kanon (religion) – helligskrifter eller forskrifter.
Den bibelske kanon
Den hebraiske bibels kanon
Det Nye Testamentes kanon
 Kanon (musik) – flerstemmig musik og sang.
Kanon (fiktion) – det der regnes for "officielt" og "fakta" i et fiktivt univers.
Kanon (rettesnor) – en beskrivelse der tjener som rettesnor eller forbillede.
Computerspil - danske spilforskeres kanon over danske og internationale betydningsfulde computerspil
Danmarkskanonen – en dansk "antiradikaliseringskanon" med 10 "danske værdier" fra 2016.
Danmarks eliteidrætskanon – en dansk kanon over elitesportsfolk.
Dansk Litteraturs Kanon - anbefalinger af 40 forfattere til folkeskole og gymnasium fra 2006.
Demokratikanonen – 35 historiske begivenheder, idéer, personer og bevægelser, som med Undervisningsministeriets ord "fremmer demokrati-tanken" -  fra 2008.
Historiekanon – 29 obligatoriske punkter i dansk historieundervisning i folkeskolen - fra 2006.
Kulturkanonen – en dansk kulturkanon med 107 udvalgte kunstværker fra 2006.
Naturvidenskabernes Kanon - de væsentligste skikkelser inden for fysik, kemi, matematik, biologi, geografi, geologi

Se også
 Kanonen (film)